Cham může znamenat:

geografie
 Cham – německé okresní město v Horní Falci (česky dříve Kouba)
 Zemský okres Cham – německý okres v Horní Falci
 Cham – švýcarské město v okresu Zug
 Chamonix Mont Blanc – zkráceně nazývaný Cham

jména
 Jorge Cham – kreslíř komiksů
 Chám – jeden ze synů biblického praotce Noema
 Amédée de Noé – francouzský karikaturista používal pseudonym „Cham“ jako spojení jmen „Charles“ a „Amédée“
 Cham (zpěvák) – zpěvák Reggae, narozen 1977 na Jamaice in Jamaica, známý singlem „Ghetto Story“
 Chamillionaire – americký rapper

umění a sport
 Cham (film) – film z roku 1931
 fiktivní dívčí kapela z anime Perfect Blue
 atletický gymnastický cvik, při kterém jedna osoba přeskočí přes hlavu druhé osobě, odrážejíc se při výskoku rukama od jejích ramen
 Cham (román) – román britského spisovatele Jonathana Trigella, odehrávající se v Chamonix Mont Blanc

historie
 Chamská kultura – kultura středoevropského eneolitu
 Chammünster – bývalý klášter benediktinů v Německu